Prudentino – abitanti di Presidente Prudente
Prudentino – abitanti di Prudente de Morais (Minas Gerais)